Лев Константинович Морейнис (20 декабря 1886, Каменец-Подольский — 15 октября 1937, Винница) — украинский советский химик, фармацевт.

Биография 

Учился на фармацевтическом отделении в Императорском университете Святого Владимира в Киеве (окончил в 1913 году), состоял в партии социалистов-революционеров, сначала российской, с 1917 года — в украинской. В 1917 году был кандидатом в киевскую городскую думу и во Всероссийское Учредительное собрание по подольскому избирательному округу от Украинской партии социалистов-революционеров. Состоял в переписке с видными деятелями Народной воли, в том числе с Верой Фигнер, Н. А. Морозовым. В 1917—1918 годах возглавлял фармацевтический отдел Министерства народного здоровья и попечительства Украинской народной республики. В 1918 году вошёл в состав подкомиссии по делам реформирования медико-санитарных дел в Украине.

Научной работой занимался с 1914 года. С 1922 года был директором и первым заведующим кафедрой фармацевтической химии винницкого фармацевтического техникума и одновременно профессором агробиологического отделения Винницкого педагогического института. В 1926 году добился разрешения вести свой курс фармацевтической химии в винницком фармацевтическом техникуме без предварительной цензуры на украинском языке.

В 1920-е годы был научным сотрудником Кабинета изучения Подолья. В 1933 году стал одним из основателей Винницкого медицинского института (первоначально фармацевтического, организованного на основе фармцевтического техникума), первым заведующим кафедрой химии и фармакологии (1933—1937). Его брат, Яков Константинович Морейнис, был первым заведующим кафедрой биохимии там же (1933—1936). Жил в квартире № 13 во 2-м доме облисполкома № 15 на улице Котовского в Виннице.

Л. К. Морейнис — автор монографии «Етерові олії: До питання про організацію виробництва у Вінниці етерових олій» (эфирные масла: организация производства эфирных масел, Винница: Типография им. Ленина, 1929), переиздававшегося учебника «Основи фармацевтичної хемії» (Основы фармацевтической химии, 1929; 2-е издание — Киев, 1934; 3-е издание — Киев, 1937), — первый учебник по этой дисциплине на украинском языке.

Умер от злокачественной опухоли 15 октября 1937 года в Виннице. Незадолго перед смертью был заподозрен в шпионаже в пользу Японии (его брат Яков в этому времени уже был репрессирован).

Семья 
 Жена — Казимира Оттоновна Морейнис (в девичестве Вахлиовская).
 Дочь — Наталья Львовна Морейнис, работала журналисткой в областной газете «Більшовицька правда». 
 Внуки — социолог Юрий Александрович Левада и журналист-международник Евгений Александрович Левада (1939—2000).

Публикации 
 Пятилетие, 3-й выпуск и конференция стажёров, окончивших Винницкий фармацевтический техникум им. В. И. Ленина / Л. Морейнис. Одесса: 1-я Гостипография им. К. Маркса, 1926. — 18 с.
 О подготовке работников в области научной фармации / Проф. Л. К. Морейнис. Одесса, 1927.
 Основи фармацевтичної хемії (підручник) / Л. Морейніс. Харьков—Киев: Держвидав, 1929. — 504 с.; 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. К., 1934. — 424 с.; 3-е вид., випр. та доп. К.: Державне медичне видавництво, 1937. — 345 с.
 Етерові олії: До питання про організацію виробництва у Вінниці етерових олій. Винница: Вин. держдрук. ім. Леніна, 1929. — 67 с.; 1934. — 79 с.

Литература 
 И. С. Фишкис, Б. И. Сойбельман. Анабазин-сульфат в борьбе с тлёй на свёкле. Ред.: Л. К. Морейнис, О. О. Савостьянов. Винницкий НИИ сельской гигиены, Научно-инженерно-техническое общество при Винницком Сахаротресте. Винница, 1934.

Примечания

Галерея 
 Фотопортрет Л. К. Морейниса

Эсеры
Фармацевты СССР
Фармацевты Российской империи
Фармацевты Украины
Химики Украины
Химики СССР
Выпускники Императорского университета Святого Владимира
Преподаватели Винницкого национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова
Преподаватели вузов Винницы